

Toponyme 
 Neerijnen, ancienne commune néerlandaise de la province du Gueldre
 Neerijnen, village, situé dans l'ancienne commune du même nom

Homonymie de toponyme